Die Primeira Divisão 1998/99 war die 65. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 21. August 1998 und endete am 30. Mai 1999.

FC Porto wurde zum fünften Mal in Folge portugiesischer Meister. Es war insgesamt der 18. Meistertitel für Porto. Mário Jardel erhielt für seine 36 Tore den Goldenen Schuh.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1998-99 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1998/99